ZPS může znamenat: 
 změněná pracovní schopnost, status zdravotně postiženého
 zóna placeného stání, viz též Zóny placeného stání v Praze
 zkouška provozní stálosti
 zkouška psa stopaře, kynologická zkouška
 zákon o poštovních službách, 29/2000 Sb. 
 zahraniční platební styk
 záchranná požární stanice
 Závody přesného strojírenství Gottwaldov, nyní TAJMAC-ZPS a.s. Zlín
 Zoner Photo Studio, počítačový program pro správu a editaci fotografií
 Zentrum für politische Schönheit (Centrum pro politickou krásu) 
 Združenie podnikateľov Slovenska
 Zväz potápačov Slovenska
 Zveza potrošnikov Slovenije, slovinské sdružení spotřebitelů
 Ptačí oblast v italštině (Zona di protezione speciale) a francouzštině (Zone de protection spéciale)
 zps – coatlánská zapotéčtina, kód ISO 639-3, mexický domorodý jazyk